Gli anni '70 – album di Antonello Venditti del 1992
Gli anni '70 – album di Renato Zero del 1997
Gli anni '70 – album di Franco Battiato  del 1998
Gli anni '70 – album della Premiata Forneria Marconi del 1998